Фарана - топонім.

 Фарана - регіон в Гвінеї.
 Фарана - місто в провінції Фарана.
 Фарана - аеропорт, який обслуговує місто Фарана.